Rebelde hace referencia a varios artículos:

Significado
 Alguien que participa en una rebelión.

Televisión
 Rebelde (1989), telenovela argentina. 
 Rebelde Way (2002-2003), serie argentina.
 Rebelde (2004-2006), telenovela mexicana, basada en Rebelde Way de argentina.
 Rebelde (2011-2012), telenovela brasileña basada en Rebelde Way de argentina.
 Rebelde (2022-), continuación 18 años después del final de Rebelde (versión Mexicana)
 Rebelde Way (2022-), continuación 20 años después del final de Rebelde Way (versión Argentina)

Música
 RBD (2004-2009), un grupo de música creado dentro de la telenovela mexicana.
 Rebelde, álbum del grupo RBD.
 «Rebelde», canción del grupo RBD.

Guerra de las Galaxias
 Alianza Rebelde, uno de los dos grupos en lucha en la segunda parte de la trilogía de La Guerra de las Galaxias.